Assedio di Nizza (1543)
Assedio di Nizza (1705)